en français
 « granit » est une appellation commerciale désignant une roche dure et grenue employée en marbrerie, quelle que soit sa nature géologique ;
 « granite » en revanche est un terme géologique désignant une roche magmatique composée principalement de quartz, de feldspaths et de micas.

GRANIT, une expérience de physique.
 Le Granit, municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) dans la région de l'Estrie. Son chef-lieu est Lac-Mégantic.
 (Granit) est un village bulgare de l'obchtina de Bratya Daskalovi, situé dans l'oblast de Stara Zagora.
 le P-700 Granit, un missile antinavire soviétique, puis russe ;
 Granit : revue littéraire fondée en 1973, dirigée par François-Xavier Jaujard (1946-1996).